Оселе (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Оселе — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.